Пулад-Тимур (*д/н — 1369) — хан Золотої Орди в 1369 році. Натепер низка дослідників вважає Пулад-Тимура однією особою з Мір-Пуладом або Пулад-Ходжою. Не слід плутати з Булат-Тимуром, намісником Волзької Булгарії у 1362—1367 роках.

Життєпис 
Дослідники відносять Пулад-Тимура до Чингізидів. Є лише окремі свідчення про діяльність цього хана. Висловлюється гіпотеза, що був сином Менгу-Тимура з білої Орди, відповідно рідним або зведеним братом Мір-Пулада. Напевне, оголосив себе ханом у 1364 або 1365 році, але не зміг захопити столицю Орди. Отаборився десь на Правобережжі Волги. Відомо, що уклав союз з булад-Тимуром, намісником Булгарії. Останній карбував монети з іменем Пулад-Тимура та Джанібека II. Стосунки з останнім Пулад-Тимура відомі замало.

У 1369 році на декілька місяців зумів захопити Новий Сарай, поваливши хана Хасан-хана, який лише нещодавно захопив столицю, вибивши Абдулах-хана. Проте вже невдовзі зазнав поразки й загинув від військ темніка Мамая, що відновив на троні Абдулах-хана.

Джерела 
 Григорьев А. Г. Золотоордынские ханы 60—70-х годов XIV в.: хронология правлений // «Историография и источниковедение стран Азии и Африки», вып. VII. — Л., 1983 
 Кульпин Э. С. Золотая Орда: известные и неизвестные страницы истории // «Татарский мир», 2003, № 13. 

Хани Золотої Орди
Чингізиди